1-й Род-Айлендский пехотный полк (1st Rhode Island Infantry) — название следующих полков в США:
 1-й Род-Айлендский полк — набран в 1775 году во время войны за независимость США.
 1-й Род-Айлендский пехотный полк — набран в 1861 году во время гражданской войны в США.
 1-й Род-Айлендский пехотный полк — набран во время испано-американской войны в 1898 году.